Княжество Понтекорво — княжество в Италии, созданное французским императором Наполеоном Бонапартом после того, как он стал королем Италии в 1805 году. Оно состояло из итальянской коммуны Понтекорво, анклава Папского государства с 1463 года на территории Неаполитанского королевства.

5 июня 1806 года император Наполеон Бонапарт создал княжество для своего маршала Жана-Батиста Бернадота. Несмотря на то, что власть нового князя была формально суверенной, он должен был принести присягу на верность королю Италии.

Княжество Понтекорво существовало недолго. В 1815 году после Наполеоновских войн Понтекорво было возвращено в состав Папской области. В 1820 году «республика» Понтекорво отделилось от Папского государства, но в марте 1821 года в нём было восстановлено папское правление. В 1860 году Понтекорво было присоединено к Беневенто и включено в состав нового Итальянского королевства.

Принцы Понтекорво

Жан Батист Жюль Бернадот (1806—1810) 
Маршал Франции Жан Батист Жюль Бернадот (1763—1844) стал первым князем Понтекорво. 21 августа 1810 года Бернадот был избран шведским рейхстагом наследным принцем Швеции. 5 ноября того же 1810 года Бернадот был официально усыновлен бездетным шведским королем Карлом XIII. Бернадот вынужден был отказаться от титула князя Понтекорво, а также своего имущества во Франции и Италии. С момента вступления Бернадота на шведский королевский трон в 1818 году, герб княжества Понтекорво стал частью большого герба Швеции.

Наполеон Люсьен Шарль Мюрат (1812—1815) 
5 декабря 1812 года новым князем Понтекорво был провозглашен принц Наполеон Люсьен Шарль Мюрат (1803—1878), младший сын Иоахима Мюрата, короля Неаполитанского. Хотя время правления семьи Мюрат в княжестве Понтекорво продлилось всего три года и закончилась в 1815 году, потомки принца Люсьена по-прежнему неофициально используют титул «князь Понтекорво» в качестве титула учтивости для наследника принца Мюрата. В настоящее время этот титул носит Иоахим Мюрат, который родился в 1973 году.

Список князей Понтекорво

Суверенные князья 
 1806—1810: Жан-Батист Бернадот (26 января 1763 — 8 марта 1844), маршал Империи (19 мая 1804), 1-й князь Понтекорво и Империи (5 июня 1806 — 21 августа 1810), наследный принц Швеции (21 августа 1810), наследный принц Норвегии (14 января 1814), король Швеции и Норвегии (5 февраля 1818 — 8 марта 1844)
 1812—1815: Люсьен Мюрат (16 мая 1803 — 10 апреля 1878), французский принц, принц Неаполитанского королевства, 2-й князь Понтекорво и Империи (5 декабря 1812—1815), 3-й принц Мюрат (1847—1878), второй сын Иоахима Мюрата и Каролины Бонапарт.

Титулярные князья 
 1834—1878: Иоахим Мюрат (21 июня 1834 — 23 октября 1901), старший сын Люсьена Мюрата
 1878—1901: Иоахим Мюрат (28 февраля 1856 — 2 ноября 1932), единственный сын предыдущего
 1901—1932: Иоахим Мюрат (6 августа 1885 — 11 мая 1938), старший сын предыдущего
 1932—1944: Иоахим Мюрат (16 января 1920 — 20 июля 1944), единственный сын предыдущего
 1944—1973: Иоахим Мюрат (род. 26 ноября 1944), единственный сын предыдущего
 1973 — : Иоахим Мюрат (род. 3 мая 1973), единственный сын предыдущего.

Ссылки 
 Pontecorvo sur www.larousse.fr
 Princes of Ponte Corvo sur www.knowledgerush.com
 Titres et héraldique napoléoniens sur www.heraldica.org
 Prince de Pontecorvo sur roglo.eu

Мюраты
Бернадоты
Титулы